

Cabeças de chave

 Caroline Wozniacki quarta rodada
 Vera Zvonareva terceira rodada
 Na Li segunda rodada
 Victoria Azarenka Semifinal
 Maria Sharapova Final
 Francesca Schiavone terceira rodada
 Serena Williams quarta rodada
 Petra Kvitová Campeã
 Marion Bartoli quartas de final
 Samantha Stosur primeira rodada
 Andrea Petkovic terceira rodada
 Svetlana Kuznetsova terceira rodada
 Agnieszka Radwańska segunda rodada
 Anastasia Pavlyuchenkova segunda rodada
 Jelena Janković primeira rodada
 Julia Görges ''terceira rodada

<li> Kaia Kanepi primeira rodada
<li> Ana Ivanović terceira rodada
<li> Yanina Wickmayer quarta rodada
<li> Peng Shuai quarta rodada
<li> Flavia Pennetta terceira rodada
<li> Shahar Pe'er primeira rodada
<li> Venus Williams quarta rodada
<li> Dominika Cibulková quartas de final
<li> Daniela Hantuchová terceira rodada
<li> Maria Kirilenko terceira rodada
<li> Jarmila Gajdošová terceira rodada
<li> Ekaterina Makarova primeira rodada
<li> Roberta Vinci terceira rodada
<li> Bethanie Mattek-Sands primeira rodada
<li> Lucie Šafářová ''segunda rodada
<li> Tsvetana Pironkova ''quartas de final

Fase Final

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8

S
Torneio de Wimbledon - Simples feminino